Guy Armand de Gramont, conde de Guiche (25 de noviembre de 1637 - 29 de noviembre de 1673) fue un noble francés, aventurero y uno de los más grandes seductores del siglo XVII.

Era hijo del mariscal Antoine III de Gramont y de Françoise-Marguerite du Plessis, sobrina del cardenal Richelieu. Su hermana era Catalina Carlota de Gramont (1639-1678), princesa de Mónaco y efímera amante de Luis XIV de Francia.

Armand era bisexual. Formó parte del séquito de Felipe de Francia, duque de Orleáns y hermano menor de Luis XIV, que era homosexual, donde muchos le llamaban el hombre más guapo de la corte. El duque lo convirtió en su favorito. Era conocido por ser vanidoso, arrogante y un tanto despectivo, pero muchos de sus amantes de ambos sexos a menudo pasaban por alto estos defectos. En general se acepta que se convirtió en amante de la princesa Enriqueta de Inglaterra, esposa de Felipe, pero por un tiempo él también hizo la corte a Luisa de La Vallière.

Guiche estaba, sin embargo, lo suficientemente enamorado de Luisa como para desafiar los afectos del rey Luis XIV también hacia ella. Fue exiliado en 1662 por manipular los celos de Enriqueta, duquesa de Orleans, para abrir una brecha entre Luis XIV y Luisa.

Luego luchó contra los turcos para Polonia, contra los ingleses y para los holandeses y, finalmente, volvió a Francia en 1669.

Regresó a la corte en 1671. En 1672 se unió a Luis XIV y el Gran Condé en la guerra franco-holandesa y se cubrió de gloria cuando cruzó a nado el Rin y todo el ejército siguió su ejemplo.

Ancestros

Condes de Francia
Bisexuales
LGBT y catolicismo
Historia LGBT de Francia